Серия A Чемпионата Бразилии по футболу 2013 — 58-й розыгрыш элитного дивизиона бразильского футбола. Турнир прошёл с 26 мая по 8 декабря 2013 года. Командами, которые пришли по итогам чемпионата Бразилии 2012 из Серии B, являлись «Гояс», «Крисиума», «Атлетико Паранаэнсе» и «Витория».

Чемпионом в третий раз в своей истории стал «Крузейро», гарантировав себе титул за 4 тура до конца турнира. Серию A покинули «Наутико», потерявший шансы на сохранение места в высшем дивизионе после 31-го тура, «Понте-Прета», «Васко да Гама» и «Португеза».

В связи с проведением Кубка конфедераций 2013, который прошёл в июне 2013 года, в чемпионате состоялся перерыв, до которого было сыграно 5 туров.

Регламент 
Серия A будет разыграна между 20 клубами в два круга. В первом круге команды сыграют друг против друга по одному разу. Матчи второго круга будут сыграны в том же порядке, но хозяева будут играть в гостях, и наоборот. Чемпионом станет команда, которая по итогам двух кругов наберёт наибольшее количество очков.

Квалификация в Кубок Либертадорес 
Лучшие команды Серии A 2013 будут представлять Бразилию в Кубке Либертадорес 2014. Команды, которые займут места с первое по третье, попадут во второй раунд (или групповой этап), а команда, которая займет четвёртое место, — в первый раунд.

Равенство очков 
В случае равенства очков между двумя клубами, места определяются по следующим критериям:
 Количество побед
 Разница забитых и пропущенных голов
 Количество забитых голов
 Результаты личных встреч
 Количество красных карточек
 Количество жёлтых карточек
 Жребий

Команды 

 Примечания
 БАИ:  Указана вместимость с временными трибунами, после чемпионата мира по футболу вместимость будет уменьшена до 48 747 человек.
 БОТ:  Вместе запретом стадиона «Энженьян» и неуверенностью насчет «Мараканы» команда будет играть на стадионе «Раулино де Оливейра» в Волта-Редонде.
 КБ:  Кубок Бразилии.
 ИНТ:  «Бейра-Рио» закрыт на реконструкцию перед чемпионатом мира по футболу 2014. «Интернасьонал» будет провёдить свои матчи на стадионе «Сентенарио», расположенном в Кашиас-ду-Сул (Риу-Гранде-ду-Сул), до августа 2013.
 НАУ:  «Наутико» будет проводить свои матчи на новой «Арене Пернамбуку» после окончания Кубка конфедераций 2013.
 ПАР:  Стадион «Арена Байшада» закрыта на реконструкцию перед чемпионатом мира по футболу 2014. «Атлетико Паранаэнсе» будет играть на стадионе «Вила Олимпика», принадлежащий футбольному клубу «Парана».
 РГП:  Турнир Роберто Гомеса Педрозы.
 ФЛА:  Не имея уверенности насчет использования «Мараканы», владельцы «Фламенго» решили продлить аренду «Энженьяна» до конца 2013 года. Однако, после запрета на использование «Энженьяна», клуб получил разрешение на проведение матчей в Жуис-ди-Фора.
 ФЛУ:  С учётом неопределённости насчёт немедленного использования «Мараканы» после первого обсуждения с другими кандидатами на стадион «Флуминенсе» согласился использовать стадион до конца 2013 года. Однако, после запрета на использование «Энженьяна», клуб получил разрешение на проведение матчей в Макаэ.

Города и стадионы

Положение команд 

 Примечания:
1:  «Атлетико Минейро» и «Фламенго» попали во второй этап Кубка Либертадорес 2014 как обладатель Кубка Либертадорес 2013 и обладатель Кубка Бразилии 2013, соответственно.
2:  С «Фламенго» были сняты 4 очка за использование в последнем туре дисквалифицированного игрока.
2:  С «Португезы» были сняты 4 очка за использование в последнем туре дисквалифицированного игрока.
Источник: Campeonato Brasileiro Série A — 2013 — Classificação.

Потуровая таблица 

</center>

Результаты матчей 
Время начала матчей дано по Восточному южноамериканскому времени (UTC-3).

Первый круг

Второй круг

«Шахматка» 
{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; text-align: center; font-size: 95%;" class="wikitable"
|-style="background:#F0F0F0;"
!align="left"| !!АТМ!!АТП!!БАИ!!БОТ!!ВАС!!ВИТ!!ГОЯ!!ГРЕ!!ИНТ!!КОР!!КТБ!!КРИ!!КРУ!!НАУ!!ПОН!!ПОР!!САН!!СПА!!ФЛА!!ФЛУ|-
!Атлетико Минейро
|—
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="E8EDFF"|4-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="E8EDFF"|3-2
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|5-0
| bgcolor="E8EDFF"|4-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
|-
!Атлетико Паранаэнсе
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
|—
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="E8EDFF"|5-1
| bgcolor="FFE8E8"|3-5
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="E8EDFF"|6-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
|-
!Баия
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
|—
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-3
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="FFE8E8"|1-3
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
|-
!Ботафого
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|4-0
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
|—
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFFFDD"|3-3
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|3-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
|-
!Васко-да-Гама
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|2-3
|—
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="FFE8E8"|2-3
| bgcolor="E8EDFF"|3-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
|-
!Витория
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-2
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
|—
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-3
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="E8EDFF"|3-2
| bgcolor="E8EDFF"|4-2
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
|-
!Гояс
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="E8EDFF"|3-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
|—
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-3
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
|-
!Гремио
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
|—
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="E8EDFF"|3-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|3-2
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
|-
!Интернасьонал
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|5-3
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="FFFFDD"|3-3
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
|—
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="E8EDFF"|4-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="FFE8E8"|2-3
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
|-
!Коринтианс
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
|—
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|4-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
|-
!Коритиба
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="E8EDFF"|4-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
|—
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|5-3
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
|-
!Крисиума
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="E8EDFF"|3-2
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
|—
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-3
| bgcolor="E8EDFF"|3-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-3
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
|-
!Крузейро
| bgcolor="E8EDFF"|4-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="E8EDFF"|5-3
| bgcolor="E8EDFF"|5-1
| bgcolor="E8EDFF"|5-0
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|5-3
|—
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="E8EDFF"|4-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
|-
!Наутико
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFE8E8"|1-4
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-3
| bgcolor="FFE8E8"|0-3
| bgcolor="FFE8E8"|0-3
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-4
|—
| bgcolor="FFE8E8"|1-3
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="FFE8E8"|1-5
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
|-
!Понте-Прета
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFE8E8"|3-4
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-3
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-3
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|3-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
|—
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
|-
!Португеза
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFE8E8"|2-3
| bgcolor="E8EDFF"|4-2
| bgcolor="FFE8E8"|1-3
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|4-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
|—
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
|-
!Сантос
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|4-1
|—
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
|-
!Сан-Паулу
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|5-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-2
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-2
| bgcolor="FFE8E8"|0-3
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
|—
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
|-
!Фламенго
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="FFE8E8"|2-4
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="E8EDFF"|4-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
|—
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
|-
!Флуминенсе
| bgcolor="FFFFDD"|2-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|1-3
| bgcolor="FFE8E8"|2-3
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="FFE8E8"|2-3
| bgcolor="FFFFDD"|0-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|3-0
| bgcolor="E8EDFF"|1-0
| bgcolor="E8EDFF"|2-0
| bgcolor="FFFFDD"|1-1
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFE8E8"|0-2
| bgcolor="E8EDFF"|2-1
| bgcolor="FFE8E8"|2-3
|'—
|}

  Победы хозяев;
  Победы гостей;
  Ничьи.

<small>
|}

 Бомбардиры ''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Чемпионат Бразилии по футболу
Бразилия